Марк Лопес: Лопес Таррес, Марк (; род. 1982) — испанский теннисист.
 Лопес, Марк (; род. 1982) — американский тхэквондист.